Piotr Werner (ur. 1956) - polski geograf
 Piotr Werner (1949-2022) - polski sędzia piłkarski, promotor boksu